Ekstraklasa 2019/2020 – 94. edycja oficjalnych mistrzostw Polski w piłce nożnej mężczyzn, po raz 86. przeprowadzona w formule ligowej, jako najwyższy szczebel w hierarchii. Organizatorem rozgrywek była Ekstraklasa SA, a brały w nich udział drużyny 16 profesjonalnych klubów piłkarskich. Sponsorem tytularnym była Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, w związku z czym obowiązuje nazwa marketingowa PKO BP Ekstraklasa.

Wzorem sześciu wcześniejszych edycji sezon składał się z dwóch części: fazy zasadniczej (30 kolejek, 240 spotkań) oraz – następującej po niej – fazy finałowej w dwóch grupach (7 kolejek, 56 meczów), po raz trzeci nie były jednak dzielone punkty pomiędzy obiema fazami. Zmagania rozpoczęły się 19 lipca 2019, a zakończyły 19 lipca 2020. Łącznie rozegrano 296 spotkań.

Beniaminkami byli: Raków Częstochowa (powrót do Ekstraklasy po 21 latach) oraz ŁKS Łódź (powrót do Ekstraklasy po 7 latach). Tytułu mistrzowskiego bronił Piast Gliwice. Mistrzostwo Polski zdobyła Legia Warszawa.

Spotkaniem inaugurującym sezon był mecz Arki Gdynia z Jagiellonią Białystok, zakończony wynikiem 0:3 dla drużyny z Podlasia. Pierwszą bramkę rozgrywek zdobył Bartosz Bida.

20 marca 2020 rozgrywki zostały zawieszone z powodu pandemii COVID-19. Wznowienie rozgrywek nastąpiło 29 maja 2020. Z powodu pandemii COVID-19 wszystkie 32 spotkania od 27 do 30 kolejki zostały rozegrane bez udziału publiczności. Na wszystkich 56 meczach rundy finałowej maksymalna liczba widzów na trybunach stadionu mogła wynosić 25 procent ogólnej liczby miejsc siedzących przeznaczonych dla publiczności (decyzją PZPN na stadionie Górnika Zabrze wskaźnik ten wynosił niespełna 19 procent).

Format rozgrywek 
Sezon 2019/2020 był kolejnym rozgrywanym w formacie rozgrywek ESA-37, czyli z podziałem rozgrywek po rundzie zasadniczej na dwie grupy (A i B) po 8 drużyn. Podobnie jak w poprzednim sezonie, zespoły przystępowały do rundy finałowej bez podziału punktów zdobytych w rundzie zasadniczej. Zmieniono jednak zasady awansu i spadku z ligi: począwszy od sezonu 2019/20 z Ekstraklasy do pierwszej ligi trzem zespołom (nie jak dotychczas dwóm) z najgorszym rezultatem groził spadek, natomiast z pierwszej ligi do Ekstraklasy mogły awansować trzy zespoły: dwa zespoły z najlepszym wynikiem oraz zwycięzca baraży toczonych między zespołami z miejsc 3-6.

Układ par rundy finałowej:

Drużyny

Runda zasadnicza

Tabela

Lider kolejka po kolejce

Miejsca po danych kolejkach 
Uwaga: zestawienie nie uwzględnia meczów przełożonych na późniejsze terminy. Podkreśleniem wyróżniono miejsce zajmowane przez drużynę, która rozegrała mniej meczów niż przeciwnicy.

Wyniki 

                 
                    
               
       
               
                 
               
              
                    
               
              
           
               
                
                 
              

                 
                    
               
       
               
                 
               
              
                    
               
              
           
               
                
                 
              

                 
                    
               
       
               
                 
               
              
                    
               
              
           
               
                
                 
              

                 
                    
               
       
               
                 
               
              
                    
               
              
           
               
                
                 
              

                 
                    
               
       
               
                 
               
              
                    
               
              
           
               
                
                 
              

                 
                    
               
       
               
                 
               
              
                    
               
              
           
               
                
                 
              

                 
                    
               
       
               
                 
               
              
                    
               
              
           
               
                
                 
              

                 
                    
               
       
               
                 
               
              
                    
               
              
           
               
                
                 
              

                 
                    
               
       
               
                 
               
              
                    
               
              
           
               
                
                 
              

                 
                    
               
       
               
                 
               
              
                    
               
              
           
               
                
                 
              

                 
                    
               
       
               
                 
               
              
                    
               
              
           
               
                
                 
              

                 
                    
               
       
               
                 
               
              
                    
               
              
           
               
                
                 
              

                 
                    
               
       
               
                 
               
              
                    
               
              
           
               
                
                 
              

                 
                    
               
       
               
                 
               
              
                    
               
              
           
               
                
                 
              

                 
                    
               
       
               
                 
               
              
                    
               
              
           
               
                
                 
              

                 
                    
               
       
               
                 
               
              
                    
               
              
           
               
                
                 
              
|}

Mecz po meczu – zwycięstwa, remisy, porażki 
Uwaga: zastosowano kolejność chronologiczną (np. jeśli dana drużyna rozegrała mecz 2. kolejki jako swój piąty w kolejności, jego rezultat podano w kolumnie oznaczonej numerem „5”).

Runda finałowa

Tabela 

! 
|-
|colspan="12" bgcolor="white"|Grupa A
|-

|-
|colspan="12" bgcolor="white"|Grupa B
|-

Lider kolejka po kolejce

Miejsca po danych kolejkach

Wyniki 

|{|
|

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

|-
|colspan=9 align="center"| Grupa B
|}
|}

Mecz po meczu – zwycięstwa, remisy, porażki

Statystyki

Bramki, kartki

Najlepsi strzelcy 

Opracowano na podstawie: EkstraStats.
Ostatnia aktualizacja: 2020.07.20

Najlepsi asystenci 

Opracowano na podstawie: EkstraStats.
Ostatnia aktualizacja: 2020.07.21

Klasyfikacja kanadyjska 

Opracowano na podstawie: EkstraStats.
Ostatnia aktualizacja: 2020.07.21

Hat-tricki

Czyste konta 

Opracowano na podstawie: EkstraStats.
Ostatnia aktualizacja: 2020.07.24.

Rekordy drużynowe

Bramki samobójcze

Klasyfikacja medalowa mistrzostw Polski po sezonie 
Tabela obejmuje wyłącznie kluby mistrzowskie.

Nagrody

Nagroda miesiąca

Gala Ekstraklasy 
W związku z pandemią koronawirusa nagrody najlepszym zawodnikom w lidze wręczono nie jak dotychczas na uroczystej gali, a na stadionie w czasie ostatniej kolejki spotkań. Wśród wyróżnionych znaleźli się:
 Bramkarz sezonu: Dušan Kuciak – 
 Obrońca sezonu: Artur Jędrzejczyk – 
 Pomocnik sezonu: Domagoj Antolić – 
 Napastnik sezonu: Christian Gytkjær – 
 Piłkarz sezonu: Jorge Félix – 
 Trener sezonu: Aleksandar Vuković – 
 Młodzieżowiec sezonu: Michał Karbownik – 
 Turbokozak sezonu: Adrian Mierzejewski – 

Opracowano na podstawie: ekstraklasa.org

Prezesi, trenerzy i kapitanowie

Zmiany trenerów

Stadiony

Stroje i sponsorzy

Prawa transmisyjne 

Wszystkie mecze rozgrywek są dostępne na antenach Platformy Canal+, w tym najbardziej popularnych – Canal+ Sport (wszystkie anteny) Canal+, Canal+ 4K, nSport+. Dodatkowo w każdej kolejce jedno wybrane spotkanie emituje także Telewizja Polska (głównie TVP Sport, sporadycznie TVP1 i TVP2), która ma również prawa do nadawania skrótów ze wszystkich boisk, gdzie w danej kolejce odbywały się spotkania. Telewizja publiczna korzysta również z prawa do pokazywania fragmentów meczów za pośrednictwem internetu na stronie sport.tvp.pl transmitując na żywo równolegle z TVP Sport magazyn Gol.

Od 2011 jedynym realizatorem odpowiadającym za przekaz sygnału telewizyjnego i internetowego z rozgrywek jest spółka Ekstraklasa Live Park, której właścicielem jest Ekstraklasa SA. To właśnie z tych usług korzystają nadawcy transmitujący spotkania ligi lub udostępniający skróty ze spotkań.

Całą Ekstraklasę mogą oglądać także widzowie Cyfrowego Polsatu i wybranych sieci kablowych za pośrednictwem płatnych kanałów Canal+ Sport 3 i Canal+ Sport 4, które transmitują mecze piłkarskie oraz magazyny ligowe. Kanały Canal+ dedykowane w całości najwyższej polskiej lidze rozgrywek w piłce nożnej są też dostępne za pośrednictwem internetowego serwisu Player+.

Skróty meczów bez komentarza udostępnia bezpłatnie strona ekstraklasa.org, oficjalna strona internetowej ligi. Za pośrednictwem portalu YouTube na oficjalnym kanale Ekstraklasy można oglądać wybrane bramki zdobyte podczas spotkań i wywiady (głównie z piłkarzami i trenerami).

Ponadto rozgrywki można zobaczyć również w siedmiu bałkańskich krajach: Serbii, Chorwacji, Macedonii Północnej, Czarnogórze, Kosowie, Słowenii oraz Bośni i Hercegowinie. Prawa do transmisji wszystkich meczów PKO Ekstraklasy kupiła telewizja Planet Sport, nadająca w tym regionie Europy i stanowiąca własność Telekom Austria.

Po dwóch sezonach transmitowania wybranych spotkań Ekstraklasy, z ubiegania się o prawa telewizyjne w tym zakresie zrezygnował Eurosport.

W sierpniu 2019 prawa do transmisji niektórych meczów ligi nabył kodowany niemiecki kanał SportDigital. Pierwszą transmisję stacja przeprowadziła 5 sierpnia z Krakowa, gdzie tamtejsza Wisła podejmowała Górnik Zabrze. W tym samym miesiącu wystartowała platforma Ekstraklasa TV, na której dostępne są skróty meczów, wywiady z piłkarzami, trenerami itp. Na terenie Europy, z wyłączeniem Polski, Bałkanów i Niemiec (wykupione prawa telewizyjne na wyłączność) za odpowiednią opłatą można oglądać dzięki niej na żywo spotkania z polskim komentarzem. W planach jest także uruchomienie wersji z komentarzem w języku angielskim. Platforma działa też w formie aplikacji mobilnej przeznaczonej dla smarfonów oraz smart TV i Apple TV.

Magazyny i skróty meczów nadawane w trakcie rozgrywek

Magazyny 
 Gol – program podsumowujący każdą kolejkę Ekstraklasy, prezentujący wszystkie bramki oraz omawiający kontrowersyjne lub interesujące sytuacje. Eksperci dyskutują o bieżących sprawach rozgrywek. Magazyn prowadzą rotacyjnie dziennikarze redakcji sportowej TVP.

Premierowa pora emisji: poniedziałek, g. 20:00, TVP Sport, sport.tvp.pl

 Lech TV i Legia TV – kanały internetowe poświęcone Lechowi Poznań i Legii Warszawa. W materiałach przedstawiane są kulisy wokół meczów (głównie z Ekstraklasy) tych drużyn oraz przeprowadzane wywiady z piłkarzami i zawodnikami tychże klubów.

Premierowa pora emisji: programy są publikowane z różną częstotliwością w serwisie YouTube oraz emitowane w TVP Sport i umieszczane na sport.tvp.pl.

 Planeta Ekstraklasa – krótkie reportaże poświęcone PKO Ekstraklasie.

Premierowa pora emisji: środa, g. 20:00, Canal+ Sport i Canal+ Sport 3

 Liga gra – program zapowiadający zbliżającą się kolejkę PKO Ekstraklasy połączony z wizytą w klubach, komentarzami ekspertów i opiniami dziennikarzy.

Premierowa pora emisji: czwartek, g. 20:00, Canal+ Sport i Canal+ Sport 3

 Super piątek – zapowiedź najciekawiej zapowiadającego się według redakcji piątkowego meczu kolejki i podsumowanie jednego spotkania.

Premierowa pora emisji: piątek, pół godziny przed najciekawiej zapowiadającym się piątkowym spotkaniem oraz 22:30, Canal+ Sport i Canal+ Sport 3

 Liga+ – magazyn pokazujący skróty ze spotkań Ekstraklasy. Do studia zapraszani są również eksperci podsumowujący omawiane mecze. Program prowadzą na zmianę Rafał Dębiński i Michał Wodziński.

Premierowa pora emisji: sobota, g. 22:00, Canal+ Sport i Canal+ Sport 3

 Liga+ Extra – magazyn poświęcony bieżącej kolejce rozgrywek. W programie eksperci rozmawiają o aktualnych wydarzeniach dotyczących polskiej Ekstraklasy. Program emituje gole ze spotkań Ekstraklasy oraz omówienie spornych i ciekawych sytuacji. Audycję prowadzi Andrzej Twarowski i Krzysztof Marciniak.

Premierowa pora emisji: niedziela, g. 19:30, Canal+ Sport i Canal+ Sport 3

 Ekstraklasa po godzinach – podsumowanie ostatnich wydarzeń w Ekstraklasie. Obok poważnych analiz spotkań minionego weekendu, autorzy programu z przymrużeniem oka i nutą ironii prezentują też ciekawostki z ligi. Gospodarzami programu są Żelisław Żyżyński i Filip Surma.

Premierowa pora emisji: poniedziałek, g. 20:00, Canal+ Sport i Canal+ Sport 3

 Witaj w klubie – reportaż o jednym z klubów występujących w Ekstraklasie. Gospodarzem programu jest Krzysztof Marciniak.

Premierowa pora emisji: program nie posiada stałej godziny nadawania i jest emitowany wielokrotnie na różnych antenach sportowych Canal+

 Liga Minus – magazyn poświęcony bieżącej kolejce rozgrywek prowadzony w mocno satyrycznej konwencji, prowadzony jest przez Pawła Paczula.

Premierowa pora emisji: niedziela g. 19:30, Youtube na kanale Weszło TV i Radio internetowe Weszło.FM

Skróty meczów 
 sportowe serwisy informacyjne TVP1 (Sport, g. 19:25), TVP2 (Sport telegram, g. 18:30), TVP Sport (Sportowy Wieczór, emitowany wieczorami o różnych porach między 21:25 a 23:30) i TVN (Sport, g. 19:35)
 Ekstrapaka – program z obszernymi skrótami meczów danej kolejki Ekstraklasy.

Premierowa pora emisji: poniedziałek, g. 21:00, Canal+ Sport i Canal+ Sport 3

 Ekstraklasa.org – oficjalna strona internetowa Ekstraklasy
 Ekstraklasa.org – oficjalny kanał w serwisie YouTube (wybrane akcje zakończone zdobyciem gola)

Uwagi

Przypisy 

Ekstraklasa w piłce nożnej (2019/2020)